Луис Морено: Морено, Луис Альберто (род. 1953) — колумбийский дипломат, президент Межамериканского банка развития.
 Морено, Луис Антонио (род. 1970) — колумбийский футболист.
 Морено, Луис (род. 1981) — панамский футболист.
 Морено Окампо, Луис (род. 1952) — аргентинский юрист, доктор права, бывший прокурор Международного уголовного суда.